Kuzio ist der Familienname folgender Personen:

 Taras Kuzio (* 1958), britischer Politikwissenschaftler
 Thomas Kuzio (* 1959), deutscher Maler, Grafiker und Glasbildner